Düne steht für:

 Düne, Erhebung aus Sand
 Düne (Insel) bei Helgoland
 Hohe Düne, Ortsteil von Rostock 
 Herman Düne, französische Band
 Weisse Düne, Schiffsname
Siehe auch:
 Dünne
 Dün